Poggio est un terme italien signifiant « hauteur », « sommet ». En tant que tel, il figure dans de nombreux noms de communes italiennes. Son équivalent corse Poghju, retranscrit en toscan dans le toponyme français Poggio, le fait figurer dans plusieurs noms officiels de communes et hameaux corses, ainsi que sa variation Poggiolo.

Toponymes

Poggio-Marinaccio, traditionnellement nommé Poggio-d'Ampugnani
 Poggio-Mezzana, traditionnellement nommé Poggio-di-Tavagna
 Poggio-di-Nazza
 Poggio-d'Oletta
 Poggio-di-Tallano, ancienne commune absorbée en 1964 par Sainte-Lucie-de-Tallano
 Poggio-di-Venaco
 Poggiolo
 Santa-Maria-Poggio, traditionnellement nommé Poggio-di-Moriani
 Le Poggiolo est un ruisseau de Corse qui arrose la piève de Lota et se jette dans la mer Tyrrhénienne.

Poggio a Caiano, commune de la province de Prato en Toscane
 Poggio Berni, commune de la province de Rimini en Émilie-Romagne
 Poggio Bustone, commune de la province de Rieti dans le Latium
 Poggio Catino, commune de la province de Rieti dans le Latium
 Poggio Imperiale, commune de la province de Foggia dans les Pouilles
 Poggio Mirteto, commune de la province de Rieti dans le Latium
 Poggio Moiano, commune de la province de Rieti dans le Latium
 Poggio Nativo, commune de la province de Rieti dans le Latium
 Poggio Picenze, commune de la province de l'Aquila dans les Abruzzes
 Poggio Renatico, commune de la province de Ferrare en Émilie-Romagne
 Poggio Rusco, commune de la province de Mantoue en Lombardie
 Poggio San Lorenzo, commune de la province de Rieti dans le Latium
 Poggio San Marcello, commune de la province d'Ancône dans les Marches
 Poggio San Vicino, commune de la province de Macerata dans les Marches
 Poggio Sannita, commune de la province d'Isernia en Molise

Patronyme 

 Iosif Poggio (1792-1848), officier russe, un des décembristes ;
 Tomaso Poggio (né en 1947), informaticien italien ;
 Poggio Di Poggio (né en 1968), artiste peintre.

Autres 
 
 Poggio Bracciolini, érudit de la Renaissance italienne
 Villa di Poggio Imperiale, palais florentin
 Le Poggio di San Remo, ascension mythique de la classique course cycliste Milan-San Remo

Notes et références

Articles connexes 
 Puy
 Puech (montagne)

Homonymie de toponyme
Patronyme italien